Ebenezer Scrooge
 Scrooge (film 1935)
 Scrooge (film 1951)